Die Bezeichnung Baureihe 270 wurde für diese Lokomotivtypen verwendet:
 Wehrmachtslokomotive WR 200 B 14, bei der deutschen Bundesbahn als Baureihe 270 bezeichnet
 Wehrmachtslokomotive WR 220, bei der deutschen Bundesbahn ebenfalls als Baureihe 270 bezeichnet
 DR-Baureihe 270, ein Triebwagen der Berliner S-Bahn, heute als Baureihe 485 bezeichnet